Naxthéy kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Naxthéy, Ixmiquilpan, ort, Hidalgo, 
 Naxthéy, Alfajayucan, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar